Antoine Laurent de Jussieu  (1748 — 1836), médico e botânico francês.
Sistema de Jussieu, sistema taxonômico criado por Antoine Laurent de Jussieu  
Adrien de Jussieu (1797 —  1853), médico e botânico francês.
Bernard de Jussieu ( 1699 – 1777), médico e botânico francês.
Antoine de Jussieu (1686 –  1758), médico e  botânico francês.
Joseph de Jussieu (1704 —  1779), médico e botânico francês.
Estação Jussieu, estação do Metropolitano de Paris.
9470 Jussieu, asteroide  descoberto em  1998, por Eric Elst. 

Desambiguação